Флаг Большелу́гского муниципального образования Шелеховского муниципального района Иркутской области Российской Федерации — официальный символ отражающий исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности. Флаг утверждён 14 ноября 2006 года.

Описание 
«Флаг Большелугского муниципального образования представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на две равные части по горизонтали. Верхняя половина — белого цвета, нижняя половина — зелёного. В центре флага изображён герб Большелугского муниципального образования. Габаритная ширина герба на флаге Большелугского муниципального образования должна составлять 2/9 длины полотнища».

По сообщению из администрации Шелеховского муниципального района, в настоящий момент флаг Большелугского муниципального образования изображается без герба.

Символика 
Герб Большелугского муниципального образования, помещённый в центре флага, представляет собой геральдический щит французской формы белого цвета. Большую часть гербового щита занимает изображение поезда, движущегося на фоне деревьев. Это символизирует то, что своё развитие посёлок получил благодаря освоению лесных богатств и строительству железной дороги. В правой верхней части щита буквами синего цвета указывается название муниципального образования — Большой Луг. Используемые различные цвета несут также определённую смысловую нагрузку.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, жизни, роста, надежды, радости и изобилия.

Синий цвет — символ красоты, мягкости и величия, великодушия, честности, верности и безупречности.

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.

Источники